Саль-сюр-л’Эр () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Административный центр кантона Саль-сюр-л’Эр. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11371.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 576 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 330 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 254 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 62,3 %). Из 254 активных работали 236 человек (134 мужчины и 102 женщины), безработных было 18 (5 мужчин и 13 женщин). Среди 76 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Донжон Саль-сюр-л’Эр, включён в список исторических памятников в 2003 году
 Церковь св. Матфея, включена в список исторических памятников в 1926 году

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од